Дигеррн () — немецкая фамилия. Известные носители: